Забежки () — топоним. Может обозначать:

 Забежки — деревня на востоке Польши
 Забежки — станция рядом с одноимённым населённым пунктом